Село Кенеса Нокина (, до 2007 г. — Новостепановка) — бывшее село в Актюбинской области Казахстана. Находилось в подчинении городской администрации Актобе. В 2018 году стало жилым массивом города Актобе в составе Алматинского административного района. Бывший административный центр Благодарного сельского округа. Код КАТО — 151031100.

Название 
Село получил название в честь Кенеса Нокиновича Нокина (1927—2006), секретаря обкома партии Актюбинской области в 1965—1987 годах.

Население 
В 1999 году население села составляло 2587 человек (1226 мужчин и 1361 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 4092 человека (1933 мужчины и 2159 женщин).

Примечания 

 

 
Упразднённые населённые пункты городской администрации Актобе